Cero peut faire référence à :
 CERO, un sigle désignant Computer Entertainment Rating Organization ;
 Cero, une chaîne de télévision espagnole ;
 Cero, une attaque dans Bleach.